Duwet kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Duwet, Bojong, by, 
 Duwet, Pekalongan Selatan, by, 
 Duwet, Magetan, by, 
 Duwet, Kediri, by, 
 Duwet, Situbondo, by, 
 Duwet, Malang, by, 
 Duwet, Sukoharjo, by, 
 Duwet, Yogyakarta, by, 
 Duwet, Ngawen, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar